Upstream peut faire référence à :

 Upstream, un film de 1927 de John Ford ;
 Swimming Upstream, film australien réalisé par Russell Mulcahy en 2002-2003 ;
  ;
 Upstream Activator Sequence ;
 , se dit d'un projet logiciel donné qui sert de base à un ou plusieurs autres, qualifiés pour leur part de downstream (comme par exemple le noyau Linux joue le rôle d'upstream pour les distributions GNU/Linux).